Zich est un nom de famille porté par :

 Denise Zich (1975-), actrice et chanteuse allemande,
 Otakar Zich (1879-1934), compositeur et esthéticien tchèque.